Tegnap (1919), Lázár Lajos rendező némafilmje
 Tegnap (1958), Keleti Márton rendező filmje
 Tegnap (2018), Kenyeres Bálint filmje